Scott Marshall (1969-), réalisateur américain
 Scott Marshall (1973-), footballeur écossais